Новая Гвинея:

 Новая Гвинея — второй по величине остров Земли.
 Новая Гвинея — мандатная территория, переданная Лигой Наций в управление Австралии после Первой мировой войне.